

Черний Врих () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Камено.
 Черний Врих () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.
 Черний Врих () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Смядово.